Schwarzer Dienstag () bezeichnet den 29. Oktober 1929, fünf Tage nach der US-Börsenkrise am Schwarzen Donnerstag. Durch eine einsetzende Panikreaktion auf den Schwarzen Freitag, der einen Zusammenbruch der Börse signalisierte, versuchten alle Investoren gleichzeitig ihre Aktien zu verkaufen. Dieser Tag und die darauffolgende Woche waren der Beginn der sogenannten Großen Depression in den USA und der Weltwirtschaftskrise.

Weitere Bedeutung 
Insbesondere im griechischen Raum bezeichnet „Schwarzer Dienstag“ den 29. Mai 1453 – einen Dienstag, an dem Konstantinopel, die Hauptstadt des byzantinischen Reiches, von den osmanischen Truppen erobert wurde, womit das byzantinische Reich nach über eintausendjähriger Geschichte unterging und die jahrhundertelange Periode der türkischen Fremdherrschaft in Griechenland und auf dem Balkan anbrach. Seitdem gilt der Dienstag in Griechenland bis heute als Unglückstag. 

Ereignis 1929
Börsenkrach
Weltwirtschaftskrise
Dienstag
Finanzkrise